Електротехнічні комплекси та системи — галузь науки та техніки, що займається вивченням процесів у електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, які складаються із взаємопов’язаного комплексу електротехнічного й електротехнологічного обладнання, систем керування ними, засобів підвищення енергоефективності, ресурсозбереження та продуктивності, їх математичним і фізичним моделюванням, оптимізацією параметрів і характеристик з метою забезпечення ефективнішої роботи в різних галузях промисловості та сільському господарстві.

Електротехніка